TAI ist die Abkürzung für:

 Technischer Amtsinspektor, Beamter des technischen Dienstes, siehe Amtsinspektor
 Technischer Assistent für Informatik, Ausbildungsberuf
 Temps Atomique International, siehe Internationale Atomzeit
 Transports Aériens Intercontinentaux, französische Fluggesellschaft, siehe Union de Transports Aériens
 TAI, ICAO-Code für TACA, salvadorianische Fluggesellschaft
 Turkish Aerospace Industries, türkischer Luft- und Raumfahrtkonzern
 Thousand Ad Impressions, Kennzahl aus der Betriebswirtschaftslehre, siehe Tausend-Kontakt-Preis
 Trierer Alkoholismusinventar Fragebogen zur Differentialdiagnostik, siehe Alkoholabhängigkeit #2. Diagnostik der Entstehungsbedingungen

Tai steht für:
 Tai-Völker,  Gruppe von Ethnien
 Tai-Sprachen, Sprachfamilie, die von den Tai-Völkern gesprochen wird
 Manutai, Aldeia in Osttimor

Taï steht für:

 Nationalpark Taï in der Elfenbeinküste, Afrika
 Taï, eigentlicher Name der Beachcomber Island, Fidschi

Tai ist der Name folgender Personen:

 TAI, Künstlername von Tai Jason (* 1974), deutsch-britischer Musikproduzent, 
 Tai Ding († um 1741 v. Chr.), chinesischer Kronprinz der Shang-Dynastie
 Tai Jia († 1720 v. Chr.), chinesischer König der Shang-Dynastie
 Katherine Tai, US-amerikanische Juristin
 Kobe Tai (* 1972), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Miyuki Tai (* 1980), japanische Badmintonspielerin
 Tai Tzu-ying (* 1994), taiwanische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Tais (Begriffsklärung)
 Thai
 Tei
 Tie

Abkürzung